Slika može biti:
 u prvome redu materijalni oblik umjetnosti; vidi likovne umjetnosti
 crtež, s bojama crtani dio slike
 crtež, jedna na crtama orijentirana slika
 slika (kazalište), dio kazališta bez zamjene dekoracije
 pdf-dokument, digitalizirana slika
 optička projekcija, projekcija objekta kroz optični sustav na platnu
 fotografija, optička reprodukcija realnosti  
 metafora (retorika), usporedba 
 slika (psihologija), unutarnja predodžba
 slika (matematika), količina od jedne funkcije u obrzir uzete vrijednosti

O problematici pojma slika u svim značenjima općenito vidi članak  znanstvenost slika.